Aesop ist der Name von
 Äsop, antiker griechischer Dichter
 (12608) Aesop, Asteroid
 Association of European Schools of Planning, Forschungsnetzwerk AESOP
 Clodius Aesopus, römischer Tragödiendichter
 Aesop Rock, US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker
 Aesop, australisches Kosmetikunternehmen (mit mehr als 100 Geschäften in 43 Ländern)

Siehe auch:
 Aesopus
 ESOP